UK Championship 2014 − piąty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2014/2015. Rozegrany został w Barbican Centre w Yorku (Anglia) w dniach 25 listopada−7 grudnia 2014 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 150 000 
II miejsce: € 70 000 
Półfinalista: € 30 000 
Ćwierćfinalista: € 20 000 
Runda 4: € 12 000 
Runda 3: € 9 000 
Runda 2: € 3 000

Maksymalny break: € 40 000 
Najwyższy break: € 4 000

Pula nagród: € 740 000

Przebieg turnieju

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147, 133, 125, 117, 106, 104  Ronnie O’Sullivan
 142, 137, 108, 103, 102  Stuart Bingham
 139  Fraser Patrick
 139  Gerard Greene
 138, 125, 115, 103  Mark Allen
 138  Michael Holt
 137, 117  Thepchaiya Un-Nooh
 137  Igor Figueiredo
 137  Shaun Murphy
 134, 105  Ding Junhui
 132, 126, 113, 108, 104  Stephen Maguire
 132, 116  Nigel Bond
 132  Matthew Stevens
 131  Xiao Guodong
 130, 129, 127, 112, 110, 104, 102, 100  Judd Trump
 129, 128, 101, 100  Ricky Walden
 129, 128  John Higgins
 127, 120, 117  Graeme Dott
 127  Peter Ebdon
 127  Mark Joyce
 126  David Morris
 124  Mark Selby
 122  Matthew Selt
 115, 105  Ryan Day
 115, 103  Jamie Cope

 114  Liang Wenbo
 113  Michael Wasley
 112, 106, 101  Marco Fu
 110, 109, 109, 102  Ken Doherty
 110  Rod Lawler
 110  Jimmy White
 109  Mike Dunn
 109  Tony Drago
 108, 106, 100  Neil Robertson
 107  Ben Woollaston
 107  Ratchayothin Yotharuck
 104  Robin Hull
 103  Luca Brecel
 103  Anthony McGill
 103  Rory McLeod
 102, 101  Joe Swail
 101  Barry Pinches
 101  Mark Williams
 100  Zhang Anda
 103  James Cahill
 100  Yu Delu
 100  David Gilbert
 100  Fergal O’Brien
 100  James Wattana

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2014 w serwisie snookerworld.pl

Bibliografia

Przypisy 

UK Championship
2014 w sporcie
2014 w Anglii
York